Auguste-Joseph Desarnod ist der Name folgender Personen:

* Auguste-Joseph Desarnod der Ältere (1788–1840), französischer Maler
 Auguste-Joseph Desarnod der Jüngere (1812–1849), französisch-polnischer Maler